Jméno Eleonora Gonzaga (Eleonora Mantovská) nosilo více šlechtičen:

 Eleonora Gonzaga (1493–1550) – dcera markraběte Františka II. z Mantovy
 Eleonora Gonzagová (1598–1655) – dcera vévody Vincenta I. z Mantovy, manželka císaře Ferdinanda II.
 Eleonora Magdalena Gonzagová – dcera vévody Karla II., manželka císaře Ferdinanda III.